Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу програли в першому колі парі Катріна Адамс і Деббі Грем.

Александра Фусаї і Наталі Тозья виграли титул, перемігши у фіналі пару Ліндсі Девенпорт і Моніка Селеш з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Яюк Басукі /  Кароліна Віс (півфінал)
 Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (1-ше коло)
 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 1997 Ameritech Cup Doubles Draw

Ameritech Cup
Тур WTA 1997